Bard Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bard Peak (Alaska)
 Bard Peak (Colorado)